XUL, sigles de XML-based User-interface Language, llenguatge basat en XML per la interfície d'usuari
 Shul (Xina), antiga població de la Xina
 Shuls, tribu lur de l'Iran que viu al País Xul
 País Xul, o Shulistan, regió històrica del Fars a l'Iran